Ferenc Puskás (1927-2006), Hongaarse voetballer en voetbaltrainer.
FIFA Ferenc Puskás Award, prijs die jaarlijks door de Wereldvoetbalbond wordt uitgereikt.
Ferenc Puskás Stadion, multifunctioneel stadion in Boedapest, Hongarije.
Puskás Akadémia FC, Hongaarse voetbalclub uit Felcsút.
Tivadar Puskás (1844-1893), Hongaarse uitvinder en pionier in de telefonie en media.